FK Jedinstvo är en fotbollsklubb i Bijelo Polje i norra Montenegro.

Meriter 
 Druga liga (1): 
 2016

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
FK Jedinstvo på Soccerway

j
j